Международный кубок РЖД ()— соревнование для приглашенных футбольных клубов, проводимое клубом «Локомотив» и ОАО «Российские железные дороги» и согласованное УЕФА (не путать с Кубком РЖД). В Кубке имеют право участвовать профессиональные футбольные клубы.

2022 

 Сроки проведения
Турнир проводится с 28 по 31 июля. 27 июля состоится пресс-конференция с главными тренерами команд перед началом турнира.
 Участники
  «Локомотив» (Москва)
  «БИИК-Шымкент»
  «Минск»
  
 стадион
Турнир проводится на московском стадионе «РЖД Арена».
 Плей-офф

 положение команд

См. также 
 Кубок РЖД

Примечания 

Женский футбол в России
2022 год в женском футболе
Соревнования по женскому футболу
Футбол в Москве
Футбольные соревнования в Москве
Международные соревнования по футболу в России